Round Lake kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Round Lake (sjö i Antarktis),

Kanada 

 Round Lake, Ontario, sjö, 
 Round Lake, Saskatchewan, sjö, 
 Round Lake (flygplats), Ontario, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar